Benn. kan som auktorsförkortning betyda:

 John Joseph Bennett
 John Johannes Joseph Bennett

Robotskapade auktorsförkortningar